Espinasse (Cantal)
 Espinasse (Puy-de-Dôme)
ook:
Espinasse-Vozelle, Allier